«Голубые Орлы» () — вертолётная аэробатическая группа армейской авиации Великобритании. Выступает на многоцелевых вертолётах Sud-Aviation Gazelle, также имеет вертолёты других марок.

Команда выступает на авиасалонах и других массовых мероприятий по всей Великобритании. «Голубые Орлы» были сформированы в 1968 году.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Информация о группе

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды